El término Ande puede referirse a los siguientes términos

 La Administración Nacional de Electricidad.

 La Asociación Nacional de Distribuidores de Electrónica.

 La localidad francesa de Andé.